Смолярня може да се отнася за:
 Смолярня, село в Беларус, Могильовска област, Кличевски район
 Смолярня, населено място в Полша, Великополско войводство, Вонгровешки окръг, община Голанч
 Смолярня, село в Полша, Великополско войводство, Конински окръг, община Сомполно
 Смолярня, населено място в Полша, Великополско войводство, Новотомишълски окръг, община Меджихово
 Смолярня, село в Полша, Великополско войводство, Чарнковско-Тшчянски окръг, община Тшчянка
 Смолярня, населено място в Полша, Великополско войводство, Шамотулийски окръг, община Вронки
 Смолярня, населено място в Полша, Великополско войводство, Ярочински окръг, община Ярачево
 Смолярня, населено място в Полша, Куявско-Поморско войводство, Швечки окръг, община Оше
 Смолярня, населено място в Полша, Лодзко войводство, Пайенчненски окръг, община Шемковице
 Смолярня, населено място в Полша, Лодзко войводство, Пайенчненски окръг, община Галевице
 Смолярня, населено място в Полша, Мазовско войводство, Вишковски окръг, община Браншчик
 Смолярня, село в Полша, Мазовско войводство, Жирардовски окръг, община Вискитки
 Смолярня, село в Полша, Ополско войводство, Крапковишки окръг, община Стжелечки